Макеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Макеево — село в Рыльском районе Курской области.
 Макеево — село в городском округе Зарайск Московской области.
 Макеево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Макеево — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Макеево — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Макеево — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Макеево — деревня в Макеевском сельском поселении Клепиковского района Рязанской области.
 Макеево — деревня в Тюковском сельском поселении Клепиковского района Рязанской области.
 Макеево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Украина 
 Макеево — село во Врадиевском районе Николаевской области.

См. также 

 Макеево-Московское